Müllenbach ist der Name folgender Orte:

 Müllenbach (bei Adenau), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz
 Müllenbach (bei Mayen), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Müllenbach (Marienheide), Ortsteil der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 ein zum Baden-Badener Stadtteil Lichtental gehörender Wohnplatz in Baden-Württemberg
 ein zum Bühler Teilort Eisental gehörender Wohnplatz in Baden-Württemberg

Müllenbach oder Muellenbach ist der Name folgender Personen:
 Ernst Muellenbach (Pseudonym: Ernst Lenbach; 1862–1901), deutscher Romanschriftsteller, Novellist und Lyriker
 Gerhard Müllenbach (* 1949), deutscher Beamter, Staatssekretär im Saarland
 Miguel Müllenbach (* 1975), deutscher Handelsmanager

Müllenbach ist ein Pseudonym von:
 Hugo Oelbermann (Pseudonym: Hugo von Müllenbach; 1832–1898); deutscher Dichter und Buchhändler

Siehe auch:
 Müllenbachtal